Eremita – persona che vive in isolamento dalla società
 Eremita – album di Ihsahn del 2012
 Eremita – singolo di Enigma del 2018

Pagine correlate 
 Gli eremiti